Amantis: слово в латинском языке, которое дословно обозначает на русском влюбленного и/или любящего человека.
 Confessio Amantis — поэма Джона Гауэра на 33 тысячи строк.
 Amantis — род богомолов, распространённых в Азии и на островах Тихого океана.

Примечания